

Geografia 
 Basurto-Zorrotza – distretto della città di Bilbao, nei Paesi Baschi spagnoli
 Monte Basurto – rilievo nella Terra della Regina Vittoria, Antartico orientale

Persone 
 Antonio Basurto – cantante italiano